Deadly Game ist der Titel von:

 Deadly Game (1982), deutsches Melodram von Károly Makk 
 Deadly Game (2006), niederländischer Psychothriller von Robert Arthur Jansen 
 Deadly Game, Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Spiel gegen den Tod von Thomas J. Wright (1991) 

Siehe auch:
 Deadly Games